Шпороцветник, или Плектрантус () — обширный род растений семейства Ясно́тковые (), объединяет по современной классификации 325 видов.

Латинское название растения образовано от латинизированных древнегреческих корней πλῆκτρον (plectron) - ‘шпора’ и ἄνθος (anthos) - ‘цветок’. Русскоязычное название является калькой латинского.

Биологическое описание 
Однолетние и многолетние травы, кустарники или полукустарники, с прямостоящими или стелющимися побегами высотой от 0,3 м до 1,5 м.  Вечнозеленые полусуккулентные растения. Содержат эфирные масла сложного состава. Молодые стебли обычно четырёхгранные, голые или опушённые. Листья супротивные, на стебле расположены крестообразно, черешковые, простые, цельные, без прилистников, голые или опушённые, яйцевидные, эллиптические или округлые, ароматные; край листовой пластинки волнисто-городчатый. Присутствуют волоски опушения, ароматические железистые волоски, жгучие (как у крапивы) отсутствуют. Оплодотворение посредством опыления; энтомофилия и орнитофилия; фертильные цветки обоеполые. Цветки собраны в многоцветковые соцветия, ложные мутовки, с прицветными листьями над каждой, сложены из 2 супротивных цимозных соцветий (полузонтик), расположенных на цветоносе, терминальном или выходящем из листовых пазух в верхней части растения. Околоцветник 5-членный. Чашечка из 5 неравных чашелистиков, овальных или ланцетных, трубчатая или колокольчатая. Цветок сидячий или почти сидячий на цветоножке, циклический. Венчик зигоморфный, сростнолепестный двугубый, верхняя губа короткая, отогнутая, 4-лопастная, нижняя длинная, 1-лопастная, узкая, ладьевидная; доли венчика приблизительно яйцевидные, окраска белая, синеватая до фиолетовой. Тычинок 4, прикреплены к стенке трубки венчика, в парах разной длины; пыльники вскрываются продольно; завязь 2- или 4-гнёздная; столбик 1, рыльца 2, или 1 — 2-лопастное. Характерной чертой рода является наличие вздутия в нижней части трубки венчика. Южноафриканские виды опыляются мухами с длинными хоботками, такими как Acroceridae, Nemestrinidae и Tabanidae. Плод мясистый или безмякотный; распадается на 4 орешка.

Листья некоторых видов служат пищей для личинок чешуекрылых, в том числе для Ectropis crepuscularia.

Ареал 
Род Шпороцветник в природе распространен в тропиках и субтропиках, по большей части, южного полушария: это прилегающие к Сахаре области Африки, Мадагаскар, Индонезия, Австралия и некоторые острова Тихого океана.

Хозяйственное значение и использование
Виды шпороцветника используются как пищевые (листовые и корневые овощи, пряность), лекарственные, ароматические и декоративные растения.

Овощи и пряности
Несколько видов шпороцветника культивируются ради съедобных листьев или съедобных клубней. Выращивают во многих областях тропического пояса в качестве листовой зелени; в Африке, как корнеклубневые овощи, под названием Native Potatoes, широко выращивается вид  Шпороцветник круглолистный — syn. Solenostemon rotundifolius, syn. Plectranthus esculentus.

Лекарственные
Вид Plectranthus amboinicus выращивается для использования в медицинских целях.

Ароматические
Вид Plectranthus amboinicus употребляют как популярную ароматную пряность в кулинарии; в некоторых странах им же ароматизируют одежду, бельё.

 содержит эфирное масло, из которого изготовляли духи пачули.

В декоративном растениеводстве
Применяют такие распространённые виды, как  Шпороцветник Эртендаля, Шпороцветник кустарниковый, Шпороцветник полумутовчатый, Шпороцветник гладкий, Шпороцветник мадагаскарский. Подробнее см. в статьях о соответствующих видах.

Растение незимостойкое, некоторые виды выращивают в помещениях, как комнатное ампельное растение, и в открытом грунте, как декоративно-лиственный однолетник.

Классификация

Таксономическое положение

Некоторые виды

Примечания

Литература 
 
   — С. 638—640.
 
 
 Lost Crops of Africa: Volume II: Vegetables. Free Executive Summary. — 11 p. Native Potatoes.
 The RHS A-Z encyclopedia of garden plants. — London: Dorling Kindersley Limited, 1996, 2003. — 829 p.

Растения по алфавиту
Декоративные растения
Котовниковые